Хаджич — сербсько-хорватське прізвище.

Персоналії 
 Анел Хаджич (нар. 1989) — боснійський футболіст.
 Горан Хаджич (1958—2016) — хорватський політик сербського походження.
 Осман Хаджич (нар. 1966) — боснійський співак у жанрі турбо-фолк.

Хорватські прізвища
Сербські прізвища